A National Basketball Association 2016–17-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 71. szezonja.

Russell Westbrook, az Oklahoma City Thunder játékosa az NBA történetének második játékosaként tripla-duplát (a pontok, a lepattanók és a gólpasszok száma mindhárom mutatóban kétszámjegyű, azaz legalább 10) átlagolt a szezonban. Erre korábban csak Oscar Robertson volt képes az 1961–62-es szezonban. Westbrooknak a szezonban 42 mérkőzésen volt tripla-duplája, amivel megdöntötte Robertson 1961–62-es rekordját, ami 41 volt.

Alapszakasz 

Az alapszakaszban mindegyik csapat 82 mérkőzést játszott.

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A rájátszás 2017. április 15-én kezdődött. A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve. A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük. A párharcok az egyik csapat negyedik győzelméig tartottak.

Jegyzetek

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
2016 a kosárlabdában
2017 a kosárlabdában